Према листи на веб-сајту ИААФ, учествоваће 2101 спортиста из 202 земље и територије. Тренутно је 213 Националних атлетских савеза укључени у ИААФ.  

Такмичари су уписани према званичној пријави на Светско првенство

А 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.